Indianapolis 500 2020 je sto četrta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 23. avgusta 2020, prvotno je bila načrtovana za 24. maja, toda zaradi pandemije koronavirusne bolezni 2019 je bila prestavljena. Svojo drugo zmago na dirki je dosegel Takuma Sato s povprečno hitrostjo 253,993 km/h.

Prijavljeni dirkači

Rezultati

Štartna vrsta

Dirka

Viri

 Uradni rezultati

2020 v športu
2020